L'Open d'Edmonton de squash 2016 est l'édition 2016 de l'Open d'Edmonton de squash qui se déroule du 23 au  à Edmonton. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Nick Sachvie.

Le double champion du monde junior Diego Elías remporte son premier titre PSA 35 en s'imposant face à César Salazar.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Edmonton
Sport au Canada en 2016
Squash en 2016
Sport en novembre 2016